Korona Himalajów i Karakorum – wszystkie 14 głównych szczytów o wysokości ponad 8 tysięcy metrów.
 Korona Ziemi – najwyższe szczyty wszystkich kontynentów.
 Korona Europy – spis najwyższych szczytów poszczególnych państw Europy, powstały przez analogię do Korony Ziemi czy Korony Himalajów.
 Korona Gór Polski
 Korona Sudetów